Goian se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Goian - sat din componența comunei Ciorescu din municipiul Chișinău.
 Goian - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.
 Insula Goian - cea mai mare insulă din Republica Moldova
 Dorin Goian - fotbalist român retras din activitate
 Lucian Goian - fotbalist care joacă la Mumbay City.

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova